Janis Papadopulos (ur. w 1988) – grecki szachista
 Janis Papadopulos (ur. w 1989) – grecki piłkarz